Luis Rafael Puig Espinosa, nomenat el 2003 catedràtic de Didàctica de la matemàtica a la Universitat de València
 Rafael Puig, autor de diversos llibres de tema legal publicats a Barcelona en el segle XVII
 Rafael Puig de Bacardí, autor de lAlmanaque de Foot-Ball 1923-1924 (Barcelona: R.Gilabert, 1923)
 Rafael Puig i Lluvina, o Llivina, (? – 1974), promotor immobiliari català, creador el 1966 de la urbanització Playa de las Américas en els municipis tinerfenys d'Adeje i Arona (Espanya)
 Rafael Puig i Puig, arquitecte, autor de construccions a Terrassa: Casa Bonaventura Marcet (1889, d'estil neoclàssic), Magatzem Narcís Argemí (1892, neoclassicista), Casa Blanxart (1892), Cases Soler Bohigas (1893, en estil historicista neogòtic)
 Rafael Puig i Valls (Tarragona, 1845 – 1920), botànic, defensor del medi natural i promotor de la Festa de l'arbre a Catalunya